Amerikai Egyesült Államok
 Ona (Florida)
 Ona (Nyugat-Virginia)
 Ona (Oregon)
 Norvégia
 Ona (Sandøy)
 Ona (Vestland)